Ollendorff ist der Familienname folgender Personen:
 Charlotte Ollendorff (1894–1943), deutsche Althistorikerin
 Fanny Ollendorff (1893–1983), deutsch-israelische Pionierin der Sozialarbeit in Deutschland, Palästina und später in Israel 
 Franz Heinrich Ollendorff (1900–1981), deutscher Elektroingenieur und Professor
 Fritz Ollendorff (1912–1977), deutscher Opernsänger
 Heinrich Gottfried Ollendorff (1803–1865), deutscher Grammatiker und Sprachpädagoge
 Henry B. Ollendorff (1907–1979), US-amerikanischer Jurist
 Oskar Ollendorff (1865–1939), deutscher Kunsthistoriker
 Paul Ollendorff (1851–1920), französischer Verleger und Buchhändler
 Paula Ollendorff (1860–1938), deutsche Kommunalpolitikerin

Siehe auch:
 Ollendorff-Methode
 Buschke-Ollendorff-Syndrom (Erbkrankheit)
 Ollendorf (Begriffsklärung)
 Ohlendorff